Lutin et Lutinette est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Olivier Latyk, paru en 2004 dans la collection Mes premiers J'aime Lire des éditions Bayard du groupe Bayard presse. Très librement inspiré du conte de Madame d'Aulnoy Le Nain Jaune () et du conte populaire européen Le Poisson d'or, dont il prend le contrepied, il s'attache à la notion de parole donnée et de promesse tenue qui sont la base et la trame du récit.

Les personnages 
 Le Lutin
 Le paysan
 La fourmi géante
 Lutinette, la fille du paysan.
 Le roi
 Les princes

L'histoire 
Une pauvre paysans a sauvé la vie d'un lutin qui promet de faire sa fortune, mais à la condition que vingt ans plus tard, le lutin pourrait revenir et demander au paysan ce qu'il a de plus précieux. Le paysans accepte, un peu incrédule. Mais, une fois rentré chez lui, il découvre des coffres remplis d'or et de diamants. Il est en effet devenu riche. Toutefois,après avoir fait construire un palais pour sa famille, il ne gaspille pas sa fortune en luxe et apparat. Il commence à investir dans le commerce, les bateaux marchands et à chaque fois qu'il s'enrichit, il met de côté sa pièce la plus rare car il n'a pas oublié la promesse faite au lutin. Pour tenir parole, il entasse les plus gros diamants, de soieries, du chocolat, des produits exotiques. Entre-temps, le paysan a eu une fille dont le roi est le parrain et qui est si jolie que les princes se bousculent pour demander sa main.

La fin très inattendue du conte invite à la tolérance.

Exploitation pédagogique 
 parole donnée et promesse tenue
 les lutins
 l'histoire du chocolat
 les grands navigateurs
 les pierres précieuses : diamant, émeraude, saphir, rubis

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 Éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes 
 occurrences sur google
 résumé

Lutin et Lutinette